Arroyo Cueva del Tigre ist der Name folgender Flüsse:

 Arroyo Cueva del Tigre (Arroyo Mosquitos), ein linksseitiger Nebenfluss des Arroyo Mosquitos, Uruguay
 Arroyo Cueva del Tigre (Flores), ein zum rechtsseitigen Einzugsgebiet des Arroyo Grande gehörender Fluss, Uruguay